Farysporium är ett släkte av svampar. Farysporium ingår i familjen Anthracoideaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Farysporium